Pojem papoušek se užívá ve více významech:

 papoušci – řád ptáků
 české označení více rodů z podčeledi papoušci (Psittacinae) z čeledi papouškovití
 Alisterus
 Aprosmictus
 Bolbopsittacus, syn.
 Brotogeris, syn.
 Conuropsis
 Cyanoliseus
 Eunymphicus
 Geoffroyus
 Lathamus
 Leptosittaca
 Lophopsittacus
 Mascarinus
 Melopsittacus, syn.
 Myiopsitta
 Necropsittacus
 Neophema, syn.
 Ognorhynchus
 Pezoporus
 Pionites, syn.
 Pionus, syn.
 Poicephalus
 Polytelis
 Prosopeia
 Psephotus
 Psittacella
 Psittacus
 Psittinus
 Purpureicephalus
 Pyrrhura
 Touit

 příjmení osob
 viz Papoušek (příjmení)

 jiný význam
 Lokomotiva Papoušek – přezdívka parní lokomotivy 477.0